Alagna kan syfta på:

 Roberto Alagna (1963–), en fransk operasångare

Geografi

Italien 

 Alagna Valsesia, ort och kommun, provinsen Vercelli, Piemonte 
 Alagna, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia,